Bagi István (1931–1986) rk. püspök
 Bagi István (1937–) orvos, költő
 Bagi István (1942–2021) jogász, egyetemi oktató, volt alkotmánybíró
 Bagi István (1989) labdarúgó